Delegate steht für:

 Delegate (New South Wales), eine Stadt in Australien

Informatik:

 Delegation (Softwareentwicklung)
 Delegate (CLI), Typsicherheitsfunktionszeiger

Siehe auch:
 Delegat